Kickboxer steht für:
 Kickboxen, Kampfsportart

Filme:
 Kickboxer, US-amerikanische Spielfilmreihe:
 Karate Tiger 3 – Der Kickboxer (Kickboxer)
 Kickboxer 2 – Der Champ kehrt zurück (Kickboxer 2: The Road Back)
 Karate Tiger 6 – Entscheidung in Rio (Kickboxer 3: The Art of War)
 Kickboxer 4 – The Aggressor (Kickboxer 4: The Aggressor)
 Kickboxer 5 – Redemption (Kickboxer 5)
 Kickboxer: Die Vergeltung
 Kickboxer: Die Abrechnung

 Kick-Boxer 2 – Blutsbrüder, Spielfilm

it:Kickboxer